Henot ist der Familienname folgender Personen:

 Hartger Henot (1571–1637), Kölner Domherr, Jurist und Doktor beider Rechte
 Jacob Henot (um 1545–1625), Postorganisator und Postmeister
 Katharina Henot (1570/1580–1627), Kölner Patrizierin und das bekannteste Opfer der Kölner Hexenverfolgungen